Елга Баш () — деревня в Азнакаевском районе Республики Татарстан России. Входит в состав Мальбагушского сельского поселения.

История 
На карте 1989 года на месте деревни обозначен летник.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Татарстана, у истока речки Туреелга, на расстоянии примерно 28,5 километров по автодорогам к западу от города Азнакаево, административного центра района, и в 9 км по автодорогам к юго-западу от центра поселения, села Мальбагуш.

Часовой пояс

Население 
В 2012 году в деревне проживал 1 человек старше трудоспособного возраста.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составляли 100 %.

Улицы 
В деревне единственная улица — Лесная.

Примечания 

Населённые пункты Азнакаевского района